Marullus ist der Name folgender Personen:

 Marullus (Präfekt von Judäa), römischer Präfekt von Judäa (37–41)
 Lucius Cossonius Eggius Marullus, römischer Konsul 184
 Lucius Eggius Marullus, Konsul 111 
 Michael Marullus (†  1500), lateinischer Dichter